Лепенац има више значења:

 Лепенац (Брус), село у општини Брус, Србија 
 Лепенац (Мојковац), село у општини Мојковац, Црна Гора

или

 Манастир Лепенац, манастир у Србији
 Лепенац (река), река у Србији и Републици Македонији